Хосе Гонзалез има више значења:

 Хосе Гонзалез
 Хосе Гонзалез (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хосе Гонзалез (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику